6-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в двух группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 10 августа 1996 года по 14 июня 1997 года. Победителями турнира в группах стали команды «Десна» (Чернигов) и «Авангард-Индустрия» (Ровеньки).

Группа «А»

Итоговая таблица

Примечания 
 В начале сезона команда «Нерафа» (Славутич) носила название «Восход».
 В начале сезона команда ФК «Тысменица» носила название «Меховик» (Тысменица).
 В начале сезона команда «Нива» (Бершадь) заменила команду «Спортинвест» и представляла Кривой Рог.
 В первом круге команда «Оболонь-ПВО» (Киев) носила название «Оболонь».
 Команда «Керамик» (Барановка) снялась с соревнований после 1-го круга. В оставшихся матчах её соперникам засчитаны технические победы (+:-).
 Команды «Ратуша» (Каменец-Подольский), «Чайка» (Севастополь), «Дружба» (Бердянск), «Нива-Космос» (Мироновка), «Авангард» (Жидачив), «Днестровец» (Белгород-Днестровский), «Скала» (Стрый) снялись с чемпионата перед началом сезона.

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечание 
 В первом круге команда «Авангард-Металлист» (Харьков) носила название «Авангард» и представляла Мерефу.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 1996/1997 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997
Футбол на Украине в сезоне 1996/1997